Csehország
Teplička
 Teplička, település a Karlovy Vary-i járásban
 Szlovákia
Teplicska / Teplička
 Hernádtapolca (1899-ig Teplicska, szlovákul Teplička), település a Kassai kerület Iglói járásában
 Teplicska (szlovákul Liptovská Teplička), település az Eperjesi kerület Poprádi járásában
 Vágtapolca (1899-ig Teplicska, szlovákul Teplička nad Váhom), település a Zsolnai kerület Zsolnai járásában